Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2016 war ein Snookerturnier, das vom 20. bis 25. August 2016 im Sunparks Kempense Meren in der belgischen Gemeinde Mol in der Provinz Antwerpen stattfand. Es war die 28. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation veranstalteten Weltmeisterschaft für U21-Junioren.

Der Chinese Xu Si wurde durch einen 6:5-Sieg im Finale gegen den Schweizer Alexander Ursenbacher Weltmeister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Spielzeiten 2017/18 und 2018/19.

Modus 
Die 116 Teilnehmer wurden zunächst in 24 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. 72 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 72

Runde der letzten 64 bis Finale

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2016 bei CueTracker

Quellen 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in der Provinz Antwerpen
Mol (Belgien)
Billardturnier in Belgien